Александр Амвросиевич Кучутенков (19.06 — 1898 — 21.01.1918) — красногвардеец.

Биография 

Александр родился 19 июня 1898 года в деревне Карташово Алексинского уезда Тульской губернии в семье крестьянина. Отец вскоре после рождения сына переехал в Москву и стал маляром. Подростком Александр устроился на работу учеником токаря в мастерских Борхарда по ремонту медицинских инструментов. В 1916 году устроился работать токарем в мастерских Московско—Казанской железной дороги.

Во время октябрьских боев в Москве в 1917 году вместе с другими красногвардейцами удерживал вокзалы, не пропуская подкрепления «белых» к Москве.

В начале 1918 года Кучутенков в рядах отряда московских красногвардейцев—железнодорожников выехал в Коломну, так как там эсеры не пропускали эшелоны с хлебом в Питер и Москву.

На станции Голутвин при охране состава с хлебом, который отправлялся в Москву, Кучутенков с переходного моста над железнодорожными путями был убит выстрелом анархиста.

Похоронен у Кремлёвской стены.

Литература 
 Абрамов Алексей. У Кремлёвской стены. — М., Политиздат, 1988. ISBN 5-250-00071-1

Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Деятели Октябрьской революции
Персоналии по алфавиту